Winston Churchill peut se référer à plusieurs personnes :

 Winston Churchill (1874-1965), un Premier ministre du Royaume-Uni ;
 Winston Churchill (1940-2010), un homme politique britannique, petit-fils du précédent ;
 Winston Churchill (vers 1620-1688), un homme politique et écrivain anglais ;
 Winston Churchill (1871-1947), un romancier américain ;
 Winston Churchill (1822-1883), un homme politique britannique.

Voir aussi
 Sir Winston Churchill (voilier)
Winston Churchill, œuvre de Jean Cardot